Nibel ist ein Gewässername:
 Nibel oder Niebel, Alternativname am oberen wie am untersten Lauf in den Landkreisen Oberallgäu, Bayern und Ravensburg, Baden-Württemberg der Eschach (Aitrach), rechter Oberlauf der Aitrach

Nibel ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Nibel (1880–1934), deutscher Kraftfahrzeugingenieur

Siehe auch: 
 Niebel 
 Niepel